Общий — многозначный термин:

 Общий — хутор в Морозовском районе Ростовской области.
 Общий — узел цепи, потенциал которого условно принимается за ноль.
 Общий, Димитрий (около 1835—1873) — болгарский революционер.
 Общий, Харлампий (? — 1921) — крымскотатарский революционер, анархист, участник махновского движения, организатор крымскотатарских вооружённых формирований.

См. также 
 Общий рынок
 Общий Сырт